L'Accademia dei Segreti (in latino: Academia Secretorum Naturae), fu fondata a Napoli intorno al 1560 dallo scienziato, filosofo e alchimista Giovanni Battista Della Porta.
La sede era nel palazzo estivo dello stesso della Porta, in Salita Due Porte all'Arenella.

Quella "dei Segreti" viene considerata la prima accademia scientifica d'Europa.
Per esservi ammessi era necessario dimostrare di aver effettuato una nuova scoperta scientifica, sconosciuta al resto dell'umanità, nell'ambito delle scienze naturali; l'accento veniva tuttavia posto più sul "meraviglioso" che sul metodo scientifico.
L'Accademia ebbe perciò vita breve, in quanto fu sospettata di occuparsi di occultismo.

Il Cardinale di Pisa Scipione Rebiba iniziò la pratica inquirente presso il Sant'Uffizio, sicché Giovanni Battista della Porta e la sua "Accademia dei Segreti" caddero nelle maglie dell'Inquisizione nel 1579.
Uno dei principali accusatori fu Jean Bodin, avvocato al Parlamento parigino, consigliere alla corte del Re di Francia Enrico III e autore nel 1580 del testo "Démonomanie des sorciers", che definiva Giovanni Battista della Porta essere un "Mago venefico" e "Grand Sorcier Neapolitain".
Dopo l'abiura da parte di della Porta, l'Accademia fu chiusa nel 1580 per ordine di papa Gregorio XIII.

Storia 
Conosciute già durante il Medioevo, le «raccolte di segreti» incontrano una straordinaria fortuna con l’avvento della stampa a caratteri mobili. Si tratta di un vero e proprio genere letterario a cui hanno contribuito diversi Umanisti fra cui lo stesso Della Porta. In questi testi non si parla solo di cose segrete come preannunciato dal titolo, ma anche di ricette, difatti Secreto è spesso sinonimo di ricetta, di preparazione dagli effetti straordinari.

I libri di segreti raccolgono al loro interno informazioni di vario genere: testi antichi o medievali, temi di medicina, chimica, metallurgia, cosmesi, agricoltura, caccia, ottica, costruzione di macchine. Questi scritti si diffusero anche al di fuori dell’ambiente accademico, finalizzati ad un pubblico vasto. Colui che insegnava a padroneggiarli era chiamato «professore di segreti».

Composizione e dotazione economica 
Secondo Girolamo Ruscelli, dell'Accademia dei Segreti facevano parte 27 Accademici (haveva da spendere ogni anno ordinariamente 5.000 scudi, oltre a qualche migliaro che se ne guadagnava nel modo che si dirà appresso):
 3 Signori e Capi:
 Principe Signor della Terra (che contribuiva 1.000 scudi ogni anno, & altri 1.000 ce ne aveva conceduti sopra d'un Datio, che, incantandosi ogni anno, colui a chi restava s'intendeva d'esser obligato a pagar questi mille scudi in più che venivano alla nostra compagnia. Ma perché ella si faceva secreta, si riscuotevano detti 1.000 scudi sotto altro nome per terza mano. Egli si aveva posto da se stesso, generosamente, obligo di volersi trovare ogni 1ª Domenica di mese ad una general congregatione che noi facevamo, ove si narravano & mostravano tutte le cose che in tutto il mese precedente si erano fatte. Et fin allora per certo non haveva mai in 10 anni mancato se non 6 volte per giustissimi impedimenti. Ma tuttavia haveva voluto sempre supplire con venirvi poi una dell'altre Domeniche o feste che havevano seguito appresso)
 un suo Parente (contribuiva 100 scudi per uno l'anno. Egli, come il Ministro di Sua Eccellenza, aveva obligo volontario di venir alla filosofia (che così fra noi chiamavamo la detta nostra casa comune) una volta la settimana. Ma perché erano signori che si dilettavano, vi venivano molte volte più delle lor'obligationi & erano quasi così continui come ciascuno di noi. I quali per volontà & per obligation non lasciavamo mai giorno che non vi andassimo.)
 un Ministro di Sua Eccellenza (contribuiva 100 scudi per uno l'anno. Egli aveva lo stesso obbligo del Parente sopraccitato)
 24 Compagni (che mangiavano & dormivano tutti alle case loro. Et solamente ogni primo dì di ogni mese si radunavano a ricrearsi tutti insieme la mattina a desinare nella detta casa commune a tutti)
 7 Cittadini di Napoli (erano tutte persone di Studi & di lettere di Filosofia, & tutti accomodati di beni della Fortuna, di modo che fra tutti havevano da 9.000 scudi d'entrata, e questi s'erano da loro stessi tassati a contribuire ciascun d'essi 700 scudi l'anno):
 5 celibi
 1 sposato ma sterile (di 27 anni)
 1 vedovo con 1 sola figlia (maritata a persona comodissima & conforme al suo grado)
 14 Forestieri (9 erano ancora essi accomodati de beni della Fortuna alle patrie loro, et vivevano onoratamente de' loro denari che si facevano venir da casa per li ministri lavoranti & servitori & per ogni altra cosa che si dirà qui seguente, ma sì ancora per far tra essi & gl'Italiani il numero di 7, non volle che essi mettessero più che 300 scudi fra tutti insieme):
 7 di diversi luoghi d'Italia (2 loro non havevano da poter contribuire a spese comuni e gli altri 4 s'erano tassati volontariamente a metter l'anno 100 scudi per uno)
 7 Oltremontani di diverse Province (500 (n.d.r.: scudi) fra tutti loro ne volevano contribuire ogni anno i facoltosi)
 3 altri (erano senza alcuna entrata o facultà, ancora che per se stessi s'essercitassero in alcune onorate operationi da guadagno, & la nostra compagnia non mancava di supplir loro a quanto bisognava):
 1 Schiavone
 1 Greco
 1 Ebreo di Salonicco (vecchio & che più volte era andato di Levante in Christianità)

C'erano poi Ministri & Serventi (i quali tutti, per essere persone bisognose, si tenevano a spese continue della compagnia & a' convenevoli salari, & stavano contentissimi essendo ancor'essi persone di bel'animo & desiderosi d'imparare & d'acquistar virtù):
 Ministri:
 Simplicisti intendenti (comandavano i sopradetti spetiali, orefici & profumieri & dipintori, secondo che erano le cose che si venivano facendo. Cioè se erano cose di spetiarie, l'ordinava gli spetiali, se di profumerie i profumieri, se di colori i dipintori & così l'altre, non mancando ancor'essi soprastanti di metter le mani lietamente & d'adoperarsi dove bisognava)
 2 spetiali
 2 Orefici
 2 profumieri
 1 dipintore
 4 Erbolarij
 Serventi:
 la prima parte che attendeva solamente alla cura della casa ove si mangiava, provvedendo alla cucina, all'apparecchio delle tavole, al far di letti & a tutt'altre cose necessarie per il vivere di tutti i ministri & operarij della Filosofia & di se stessi
 la seconda parte (gli Operarij della Filosofia) era deputata tutta al servitio & ministerio della Filosofia, come al portare acqua, pestare, macinare, fabricar forni & altre tai cose, attendere ai fuochi, lutar vasi, far luti, crivellar ceneri, far capitelli, nettar i vasi & le stanze, & tutti gli altri servitij di fatica necessari in tal Filosofia

Attività 
Le attività sono così descritte:

Note

Bibliografia 
 Don Alessio Piemontese, alias Girolamo Ruscelli, Secreti nuovi di maravigliosa virtu, Heredi di m. Marchiò (Melchior) Sessa, Vinegia (Venezia), 1567
 Marco Granato, Il Chiostro degli Incurabili, Youcanprint, Lecce, 2015, ISBN 978-88-911743-6-9, pagg. 27-35.
W. Eamon, La scienza e i segreti della natura, Genova, ECIG, 1998.
Massimo Marra, Il Pulicinella Filosofo Chimico: uomini e idee dell'alchimia a Napoli nel periodo del viceregno, Milano, Mimesis, 2000.

Voci correlate 
 Accademie e istituti di cultura in Italia
 Giovanni Battista della Porta
 Girolamo Ruscelli
 Alessio Piemontese
 Paul Brill

Collegamenti esterni 

 NeandertalMan, La cavità C0704: Accademia dei Segreti o "semplice" struttura da giardino?, Napoliunderground, Napoli, 2014.
 Napoli Undreground, L'Accademia dei Segreti - C0704, Napoliunderground, Napoli, 2005.
 Massimo Marra, Girolamo Ruscelli Proemio ai Secreti nuovi di maravigliosa virtu (Vinegia 1567), The Alchemy Web Site, Glasgow, 2008.
 Gianpasquale Greco, Il mistero delle grotte di Due Porte all'Arenella, l'Espresso Napoletano - Rogiosi Editore S.r.l., Napoli, 2014.

Segreti
Segreti
Istituzioni culturali di Napoli
Esoterismo
Regno di Napoli
Storia di Napoli